Морков — фамилия; имеет женскую форму Моркова. Известные носители:
 Морковы — русский дворянский род.
 Морков, Аркадий Иванович (1747—1827) — видный русский дипломат.
 Морков, Владимир Иванович (1801—1864) — русский гитарист и музыковед.
 Морков, Иван Алексеевич (1764—1847) — русский переводчик и составитель справочника по делопроизводству «Всеобщий стряпчий»(1810).
 Морков, Ираклий Иванович (1753—1828) — русский военачальник, генерал.
 Морков, Николай Иванович (1743—1811) — участник русско-турецкой войны, генерал.
 Морков, Стельян (род. 1951) — румынский борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр.

Примечания